Приз среди женских пар на Открытом чемпионате Франции по теннису разыгрывается с 1907 года. До начала «Открытой эры» современного тенниса дамы выявляли лучший альянс в рамках чемпионата Франции.

В 1915-19 и в 1940-45 годах турнир не проводился.

Финалы турнира

Открытая эра

Чемпионат Франции

Национальный чемпионат Франции

Ссылки 
 Список чемпионок на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата Франции по теннису
Международные турниры